The Installment Collector – film del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Installment Collector – film del 1929 diretto da S. Jay Kaufman